Oltacola är ett släkte av spindeldjur. Oltacola ingår i familjen Ammotrechidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skorpionspindlar
Oltacola